Această listă se bazează pe un sondaj global al Gallup efectuat în 2009, întrebarea fiind: „Este religia importantă în viața de zi cu zi?”. Procentele pentru răspunsurile „da” și „nu” sunt listate mai jos; nu toate însumează 100%, deoarece unii respondenți au optat pentru „nu știu” sau nu au răspuns deloc.

Țări

Referințe 

Liste după țară
Religie după țară
Comportament religios și rutină